Marie Tereza Španělská (María Teresa Isabel Eugenia del Patrocinio Diega de Borbón y Habsburgo, Infanta de España; 12. listopadu 1882, Madrid – 23. září 1912, Madrid) se narodila jako dcera španělského krále Alfonse XII. a jeho druhé manželky Marie Kristýny Rakouské.

Manželství a potomci 
Marie Tereza se 12. ledna 1906 v Madridu provdala za svého bratrance Ferdinanda Bavorského, nejstaršího syna prince Ludvíka Ferdinanda Bavorského a španělské infantky Marie de la Paz. Marie Tereza měla s Ferdinandem čtyři děti:

 1. Luis Alfonso Španělský (6. 12. 1906 Madrid – 14. 5. 1983 tamtéž), svobodný a bezdětný
 2. José Eugenio Španělský (26. 3. 1909 Madrid – 16. 8. 1966 Nice)
 ⚭ 1933 María Solange Mesía y de Lesseps (30. 9. 1911 Londýn – 30. 11. 2005 Madrid), hraběnka z Odielu
 3. Marie de la Mercedes Španělská (3. 10. 1911 Madrid – 11. 9. 1953 tamtéž)
 ⚭ 1946 Irakli Bagration-Mukhraneli (21. 3. 1909 Tbilisi – 30. 10. 1977 Madrid), gruzínský princ
 4. Marie del Pilar Španělská (15. 9. 1912 Madrid – 9. 5. 1918 tamtéž)

Tituly, oslovení, řády a znak

Tituly a oslovení 
 12. listopadu 1882 – 12. ledna 1906: Její královská Výsost infantka Marie Tereza Španělská
 12. ledna 1906 – 23. září 1912: Její královská Výsost princezna Marie Tereza Bavorská

Řády 
 Řád královny Marie Luisy
 Řád hvězdového kříže
 Terezin řád
 Řád svaté Alžběty

Erb

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorské princezny
Bourbon-Anjou
Narození v roce 1882
Narození 12. listopadu
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1912
Úmrtí 23. září
Úmrtí v Madridu
Ženy